Roberto Visentin (1952) – politico italiano, sindaco di Siracusa
Roberto Visentin (1953) – politico italiano, deputato e senatore